Portage County är namnet på flera countyn i USA.

 Portage County, Ohio
 Portage County, Wisconsin